Matej Dobovšek (ur. 30 czerwca 1990 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Medalista uniwersjady (2011).

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Dobovška na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 23.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Iron Mountain – 13 lutego 2011 (1. miejsce)
  Kuopio – 5 marca 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010: 98.
 2011: 94.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 74.
 sezon 2008/2009: 140.
 sezon 2009/2010: 55.
 sezon 2010/2011: 56.
 sezon 2011/2012: 199.
 sezon 2012/2013: 49.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kranj – 6 lutego 2011 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Lublanie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011